12-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 26 февраля по 5 марта 1977 года в трёх городах Перу (Чиклайо, Трухильо и Лиме) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 11-й раз в своей истории и в 6-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Эквадор.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

Чиклайо
 26 февраля: Бразилия — Эквадор 3:0 (15:1, 15:2, 15:3); Аргентина — Парагвай 3:0; Перу — Боливия 3:0 (15:5, 15:3, 15:12).
 27 февраля: Боливия — Эквадор 3:0; Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:1, 15:0, 15:3); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:5, 15:8, 15:2).

Трухильо
 28 февраля: Парагвай — Боливия 3:0; Аргентина — Эквадор 3:0; Венесуэла — Перу 3:0 (15:5, 15:6, 15:7).
 1 марта: Бразилия — Боливия 3:0 (15:5, 15:1, 15:12); Венесуэла — Эквадор 3:0 (15:5, 15:0, 15:4); Перу — Парагвай 3:0.
 2 марта: Парагвай — Эквадор 3:1; Бразилия — Перу 3:0 (15:3, 15:4, 15:2); Венесуэла — Аргентина 3:0 (15:3, 15:6, 15:11).
 3 марта: Венесуэла — Боливия 3:0 (15:0, 15:1, 15:3); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:3, 15:4, 15:5); Аргентина — Перу 3:-.

Лима
 4 марта: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:11, 15:9); Аргентина — Боливия 3:-.
 5 марта: Перу — Эквадор 3:-.

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Уильям, Дералдо, Морено, Негерелли, Бернард, Фернандо, Зе Роберто, Амури, Гранжейро, Ренан, Мануэл, Роналдо, Марио Данлоп. Тренер — Пауло Руссо.

  Венесуэла: Хосе Феррер, Висенте Пастор, Андрес Рамос, Хорхе Балатан, Маркос Льондо, Йернуарио Фигейра… Тренер — Сьен Тьен-син.

  Аргентина.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1977 год в волейболе
Февраль 1977 года
Март 1977 года
Чемпионаты Южной Америки в Перу
Международные соревнования по волейболу в Перу
1970-е годы в Перу
Спорт в Трухильо
Международные спортивные соревнования в Лиме